Chagny (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Chagny (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny